Defries ist der Familienname folgender Personen:
 Colin Defries (1884–nach 1910), britischer Luftfahrtpionier
 David Defries (* 1952), britischer Jazztrompeter und Althornspieler

Siehe auch:
 De Vries
 DeVries
 Devriès